GRES Arranco est une école de samba de Rio de Janeiro au Brésil.

Données de l'école 
  D2 Carnaval

  D3 Carnaval

Références 

Arranco